Les fibrilles définissent deux objets différents, l'un en astronomie, l'autre en biologie

En biologie 
En biologie, les fibrilles sont des éléments filiformes (petite fibre ou petit filament fin). Ce terme est utilisé pour décrire des structures formées par certaines protéines, souvent dites "fibrillaires". La protéine souvent décrite dans ce contexte est le collagène. Il existe plusieurs types de collagènes dont certains forment des fibres, donc fibrillaires, et d'autre qui n'en forment pas. Les collagènes de type I et III sont des collagènes fibrillaires abondants et bien connus qui forment l'échafaudage mécanique de la plupart des tissus humains. Les fibrilles de ces collagènes sont constituées d'un grand nombre de triples hélices collagéniques qui elles-mêmes sont faites, comme le nom l'indique, de trois sous-unités (chaines protéiques).

En astronomie 
En astronomie, les fibrilles sont des structures de la chromosphère du Soleil de formes allongées et horizontales qui délimitent vraisemblablement les structures magnétiques de la chromosphère.

Notes et références 

Fibrille